est le cinquième single de Blur, extrait de l'album .

Liste des titres 

 CD1 (CDFOODS40)

CD2 (CDFOOD40)

 (version acoustique)

12″ (12FOOD37)

Cassette (TCFOOD40)

Single musical sorti en 1993
Chanson interprétée par Blur